Такмичење у дисциплини 800 метра слободно за жене на Светском првенству у пливању 2011. одржано је у оквиру 14 ФИНА Светског првенства у воденим спортовима 2011. у Шангају.

Квалификације су одржане 29. јула, а финале сутрадан 30. јула.

Учествовале су 34 пливачице из 28 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(28. јула 2011)

Победници

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 32 такмичарке су биле подељене у 5 група. Осам најбољих по резултату пласирале су се у финале.

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација
 Резултати финала

Светско првенство у пливању 2011.